Gmina Baranów bezeichnet Landgemeinden in Polen:
 Gmina Baranów (Powiat Kępiński) in der Woiwodschaft Großpolen
 Gmina Baranów (Powiat Puławski) in der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Baranów (Powiat Grodziski) in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Gmina Baranów Sandomierski